Jméno a příjmení Josef Fischer se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Fischer (buditel) – český lékař a národní buditel v Těšíně (1815–1894)
 Josef Fischer (cyklista) – německý závodník v silniční cyklistice (1865–1953)
 Josef Fischer (československý politik) – československý politik německé národnosti a prvorepublikový poslanec (1867–???)
 Josef Fischer (filozof) – český filosof, docent moderních českých dějin a překladatel, popravený nacisty (1891–1945)
 Josef Fischer (izraelský politik) – izraelský politik narozený v Maďarsku a poslanec Knesetu (1920–1992)
 Josef Fischer (jezuita) – český římskokatolický kněz, jezuita a misionář v Uruguayi (1726–1762)
 Josef Fischer (kanovník) – německý římskokatolický kněz a kanovník pasovské kapituly (* 1948)
 Josef Fischer (kněz) – český římskokatolický kněz německé národnosti, ředitel vidnavského semináře a papežský prelát (1874–1932)
 Josef Fischer (malíř) – rakouský malíř a rytec (1769–1822)
 Josef Fischer (poslanec Říšského sněmu) – rakouský politik, revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, otec Josefa
 Josef Fischer (rabín) – dánský rabín a historik, původem z Maďarska (1871–1949)
 Josef Fischer (rakouský politik) – rakouský podnikatel a politik, poslanec Říšské rady z Bruck an der Leitha, (1835–1911), syn Josefa
 Josef E. Fischer – americký lékař, chirurg a vysokoškolský profesor (* 1937)
 Josef Emanuel Fischer – německý lepidopterolog (1787–1866)
 Josef Ludvík Fischer – český filosof, sociolog a vysokoškolský profesor (1894–1973)
 Josef Vladislav Fischer – český advokát, historik a autor historické a cestopisné literatury (1785–1862)

Podobná jména 

 Josef Fišer
 Jozef Fišer
 Joseph Fischer
 Joschka Fischer (vlastním jménem Joseph Martin Fischer)
 Joseph Fisher